Electronic Data Systems este o companie americană din industria IT, fondată în 1962.
Domeniul de activitate al companiei este outsourcingul tehnologic.

Cifra de afaceri în 2007: 22,1 miliarde $

Note

Legături externe 
 Electronic Data Systems (Sit web oficial)

Companii de IT din Statele Unite